Thomas Mørk er navnet på flere forskellige personer:

 Thomas Mørk (skuespiller) (født 1962) − dansk skuespiller
 Thomas Mørk (meteorolog) (født 1979) − dansk meteorolog